Iluzionizmus může být :

 oddávání se iluzím (nejčastěji vlastním)
 filozofický iluzionizmus – nauka, jenž vnější svět a jeho realitu pokládá za pouhou iluzi či představu
 iluzionizmus (kouzelnictví) – artistický podobor kouzelnictví
 estrádní, kabaretní, varietní či cirkusová produkce v tomto oboru